Левіна Марія Єфремівна (1911—1990) — український фахівець в царині турбобудування, доктор технічних наук, професор.
 Левіна Хана Миронівна — уроджениця Катеринослава, письменниця.
 Левіна (співачка) (Isabella Levina Lueen) — німецька співачка, учасниця Євробачення 2017.
 Левіна Розіна Яківна — уроджениця Києва, американська піаністка і музичний педагог.
 Хана Левіна — уроджениця Ромен, активістка Ерец-Ісраель, мер Рішон-ле-Ціону.